

Гастісфорд — місто, штат Вісконсин
 Гастісфорд — селище, штат Вісконсин